Андре́й Влади́мирович ( — , позже называли ещё и Добрым) — князь владимиро-волынский c 1119 года, князь переяславский с 1135 года. Считается младшим (или 5-м из 8-и) сыном великого князя киевского Владимира Мономаха.

Биография 
В 1119 году отец посадил Андрея во Владимире-Волынском (по смерти Романа Владимировича).

Из-за Волыни Андрею пришлось выдержать борьбу с князем Ярославом Святополчичем, сыном бывшего великого князя Святополка Изяславича, княжившим на Волыни до разрыва с Мономахом. Ярослав призывал на помощь поляков, венгров и чехов, но был убит в 1123 году при осаде Владимира-Волынского.

В 1128 году Андрей вместе с другими князьями был послан своим братом, великим князем Мстиславом, изгнать полоцких князей. В 1135 году Андрей сел княжить в Переяславле и сумел отстоять этот стол от посягательств великого князя киевского Всеволода Ольговича, враждебного Мономаховичам. Став киевским князем, Всеволод Ольгович дал брату Святославу в княжение Курск и пообещал Переяславль. Святослав пошёл из Курска на Переяславль воевать с Андреем Владимировичем, но был разбит.

Похоронен был в Переяславле, в церкви святого Михаила.

Семья и дети 
Женат с 1117 года на внучке половецкого хана Тугоркана.
Дети:
 Владимир Андреевич
 Ярополк Андреевич
Также в связи с известием летописи о смерти в 1168 году Андреевны, бывшей замужем за Олегом Святославичем, существуют версии о том, что она была дочерью Андрея Доброго (или Андрея Боголюбского), а под Олегом подразумевается сын Святослава Всеволодовича (или сын Святослава Ольговича).

Примечания

Ссылки 
 
 князь Андрей Владимирович // проект «Хронос»

Князья волынские
Князья переяславские
Военачальники Древней Руси
Мономаховичи
Рюриковичи по алфавиту
Похороненные в Переяславе